STV steht für:

 Samanyolu TV, türkischer Fernsehsender
 Schweizer Tourismus-Verband
 Schweizerischer Technischer Verband, siehe Swiss Engineering
 Schweizerischer Turnverband
 Scottish Television, regionale Division des britischen Fernsehsenders ITV für Schottland
 Servus TV, österreichischer Fernsehsender 
 Siegburger Turnverein
 Single Transferable Vote, siehe Übertragbare Einzelstimmgebung
 Slovenská televízia, die slowakische Fernsehgesellschaft
 Sociedade Técnica de Veículos, brasilianischer Automobilhersteller
 St. Vincent und die Grenadinen, UNDP-Code
 Súng Trường Việt Nam, eine Gruppe von vietnamesischen Sturmgewehren 

StV steht für:
 Schweizerischer Studentenverein
 Strafverteidiger (Zeitschrift)
 Studienvertretung in Österreich
 Studierendenvertretung

Stv steht für:
 Stammvorgabe, siehe Handicap (Golf)
 Stellvertreter

stV steht für:
 Starkes Verb

Abkürzung